

Biografia 
Da bambina interpreta un personaggio nella serie di X-Files, si tratta di un unico episodio girato nel 1993. Sorella gemella di Sabrina Krievins si diploma successivamente al Lake Washington High School per poi frequentare la University of Washington.

Filmografia 
 Yes Virginia, There Is a Santa Claus (1991) Film TV
 X-Files  (The X Files), negli episodi "Esperimenti genetici" (1993) e "La fine" (1998)

Collegamenti esterni